Enxada-enxada é o nome comum das seguintes espécies de peixe:

Alectis alexandrina
Chaetodipterus lippei
Holacanthus tricolor
Pomacanthus paru
Chaetodipterus faber
Holacanthus ciliaris
Drepane africana
Pomacanthus arcuatus
Drepane longimana
Drepane punctata